Půda může označovat:
 půda – část pedosféry
 zemědělská půda
 půda (stavebnictví) – prostor pod střechou
 půda (ekonomie) – půda ve smyslu pozemek, jeden z výrobních faktorů

Externí odkazy